Суперкубок Китайской футбольной ассоциации 2019 года или () — футбольный матч, проводившийся в 17-й раз после профессионализации китайского футбола, в котором встретились победитель Суперлиги и обладатель Кубка КФА. В предсезонном матче встретились победитель Суперлиги сезона 2018 года «Шанхай СИПГ» и обладатель Кубка КФА 2018 года «Бэйцзин Гоань». В матче была применена норма по соотношению местных молодых игроков (не старше 23 лет) и иностранных игроков. В матче могли принять участие три игрока-легионера, а также как минимум один местный игрок в возрасте 23 лет или ранее (родившийся 1 января 1996 года или позже) должен быть включен в стартовый состав, а в матче должны принять участие как минимум три игрока не старше 23 лет.

Титул обладателя Суперкубка 2019 года выиграл «Шанхай СИПГ» (первый титул), который обыграл «Бэйцзин Гоань» со счётом 2—0. Голы в матче на счету Ван Шэньчао и Люй Вэньцзюня. В матче за «Бэйцзин Гоань» впервые дебютировал за клуб натурализованный игрок Йон Хоу Сетер, который вошёл в игру на 71-й минуте как игрок не старше 23-х лет.

Матч

Подробности

Примечания

См. также 
 Чемпионат Китая по футболу 2018
 Кубок Китайской футбольной ассоциации 2018

Суперкубок Китайской футбольной ассоциации
События 23 февраля
Февраль 2019 года
Футбол в Азии в 2019 году
Спорт в Китае в 2019 году
ФК «Бэйцзин Гоань»
ФК «Шанхай СИПГ»
Спорт в Сучжоу
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019